Anneline Kriel (née en 1955), mannequin et actrice sud-africaine
Anton Kriel (né en 1964), joueur de badminton sud-africain
Hernus Kriel (1941-2015), avocat et homme politique sud-africain
Jaco Kriel (né en 1989), joueur de rugby à XV sud-africain
Jesse Kriel (né en 1994), joueur de rugby à XV sud-africain
Marianne Kriel (née en 1971), nageuse sud-africaine